

Astronomia
 Cratere Bonnin – cratere sulla superficie di Venere

Geografia
 Montreuil-Bonnin – comune francese situato nel dipartimento della Vienne

Persone
 Joan Fuster Bonnin (1870-1943) – pittore spagnolo
 Tano Bonnín (1990) – calciatore dominicano
 Yair Bonnin (1990) – calciatore argentino